Les championnats d'Europe de gymnastique artistique masculine 1990
 Les championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine 1990

Voir aussi 
 Les championnats d'Europe de gymnastique artistique.